San Guillermo puede referirse a:

Religión

Santos 

 Guillermo de Peñacorada, ermitaño y patrono de la localidad de Cistierna en León (España)
 Guillermo I de Tolosa, Guillermo el Grande, Guillermo de Gellone, Guillermo de Gelona o Guillermo Fierabrace (755-812), aristócrata francés, duque de Aquitania y duque de Tolosa. Festividad: 28 de mayo.
 Guillermo de París, Guillermo de Æbelholt, Guillermo de Paraclete, Wilhelmus Daniae o Wilhelmus in Dania (1127-1203), eclesiástico germano-francés. Festividad: 6 de abril.
 Guillermo de Maleval o Guillermo el Grande (f. 1157), ermitaño toscano (italiano), fundador de los guillermitas. Festividad: 16 de octubre.
 Guillermo de Donjeon, Guillermo de Bourges, Guillermo el Confesor o Guillermo Berroyer (1155-1209), arzobispo de Bourges (Francia). Festividad: 10 de enero.
 Guillermo de Norwich (1132-1144), niño inglés cuyo asesinato fue atribuido a los judíos;
 Guillermo de Perth o Guillermo de Rochester (f. 1201). Festividad: 23 de mayo.
 Guillermo de Vercelli, Guillermo de Montevérgine (1085-1142), ermitaño italiano, fundador de la congregación Monte Virgen. Festividad: 25 de junio.
 Guillermo de York o Guillermo FitzHerbert (1110-1154), religioso inglés, arzobispo de York. Festividad: 8 de junio.
 Guillermo de San Benigno, abad de San Benigno, en Dijón.
 Guillermo de Bourges, prelado francés.
 Guillermo de Hisange, abad de San Emerán.
 Guillermo de Rabita.
 Guillermo Pinchón, obispo de Saint Brienne.

Beatos 
 William Spenser (f. 1589), mártir inglés.

Toponimia

Argentina 
 San Guillermo, en el provincia de Santa Fe.
 Parque nacional San Guillermo, en el provincia de San Juan.
 Reserva de la Biosfera San Guillermo, en el provincia de San Juan.

Filipinas 
 San Guillermo, en el provincia de Isabela.